Llocs geogràfics:

A Turquia 
 Van, ciutat de Turquia
 Província de Van
 Llac Van

Als Estats Units 
 Van (Arkansas)
 Van (Kentucky)
 Van (Michigan)
 Van (Missouri)
 Van (Ohio)
 Van (Oregon)
 Van (Pennsylvania)
 Van (Texas)
 Van (Utah)
 Van (Virgínia)
 Van (Virgínia Occidental)